Die Liste der Synagogen in der Altstadt von Jerusalem führt alle Synagogen der Jerusalemer Altstadt auf.
Sie umfasst auch ehemalige Synagogen, die nicht mehr als solche genutzt werden, Ruinen und Ausgrabungsstätten.
Außerdem wurden auch die Jeschiwot und jüdische Andachts- und Gebetsstätten im Freien mit in die Liste aufgenommen.
Die gesamte Altstadt von Jerusalem ist UNESCO-Welterbe und steht auf der Roten Liste des gefährdeten Welterbes.

Quellen 
Diese Liste benutzt als Quellen Stadtpläne aus Google Maps und OpenStreetMap und einen gedruckten Stadtplan von Jerusalem.
Außerdem das Buch von Max Küchler "Jerusalem".
Eine weitere Quelle ist das online-Synagogenverzeichnis der Jerusalemer Stadtverwaltung
und das Verzeichnis der Jeschiwot in Israel.

Aufbau und Abkürzungen der Liste 
Die Synagogen werden in Deutsch und Hebräisch aufgeführt.
Koordinaten, Bilder, Daten über Gründung bzw. Wiederaufbau, Zerstörung bzw. Wiederzerstörung und Anmerkungen werden beigefügt.
In der Spalte V (= Viertel) wird das Viertel, in dem die Synagoge liegt, verzeichnet, a = armenisch, c = christlich, j = jüdisch, m = muslimisch.

Vokabeln 
Hier die wichtigsten Vokabeln zum Verständnis der Synagogennamen:

Synagogenliste 

|}

Einzelnachweise

Weblinks 

 Synagogen in Jerusalem bei der Jerusalemer Stadtverwaltung (hebräisch)

!ListeSynagogen
Jerusalem Altstadt
!